Amerikai Egyesült Államok
McDonough (Delaware)
McDonough (Georgia)
McDonogh (Louisiana)
McDonough megye, (Illinois)
McDonough (New York)